René Barrientos ist der Name folgender Personen:

* René Barrientos (Boxer) (* 1943), philippinischer Boxer 
 René Barrientos Ortuño (1919–1969), bolivianischer Staatspräsident